Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt (en alemán Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt; Darmstadt, 14 de abril de 1765 - Rohrbach, 30 de marzo de 1796) fue una princesa alemana y consorte de Maximiliano I de Baviera, Conde palatino y posteriormente Duque de Zweibrücken y Rey de Baviera.

Biografía 
Augusta Guillermina nació en la ciudad alemana de Darmstadt (en el actual estado federado de Hesse) en 1765. Sus padres eran el príncipe Jorge Guillermo de Hesse-Darmstadt (1722-1782) y la condesa Luisa de Leiningen-Heidesheim (1729-1818).

Augusta Guillermina contrajo matrimonio en Darmstadt el 30 de septiembre de 1785 con el conde Maximiliano de Zweibrücken. La pareja residió principalmente en Estrasburgo y Mannheim, y tuvo cinco hijos:

 Luis (1786-1868), sucesor de su padre al trono bávaro.
 Augusta (1788-1851), casada con el príncipe Eugenio de Beauharnais, Duque de Leuchtenberg.
 Amalia (1790-1794).
 Carlota (1792-1873), esposa del Rey Guillermo I de Wurtemberg y después del Emperador Francisco I de Austria.
Carlos (1795-1875).

Maximiliano y Augusta Guillermina residieron durante gran parte de su matrimonio en la ciudad francesa de Estrasburgo, aunque solían viajar a París con frecuencia. Allí, Augusta Guillermina conoció a su prima cuarta la Reina María Antonieta, con quien se cartearía hasta que ésta fue ejecutada en 1793.

En 1789 el regimiento de Maximiliano se sublevó, y la pareja tuvo que refugiarse en la corte de los padres de Augusta Guillermina en Darmstadt. Durante varios años residieron en Mannheim, ciudad que sería atacada por el ejército francés en diciembre de 1794; Augusta Guillermina se vio obligada de nuevo a refugiarse en otra localidad.

En abril de 1795 Maximiliano sucedió a su hermano como Duque de Zweibrücken, aunque en aquel momento el ducado se hallaba totalmente ocupado por tropas francesas. Poco después Augusta Guillermina falleció debido a una enfermedad pulmonar; tenía sólo treinta años. Su cuerpo recibió sepultura en la Schlosskirche de Darmstadt.

Tras enviudar, su marido volvió a contraer matrimonio, esta vez con la princesa Carolina de Baden, que le daría siete hijos más. Augusta Guillermina no fue reina, puesto que su marido se convirtió en rey de Baviera en 1806.

Referencias 

Consortes de miembros de la casa de Wittelsbach
Casa de Hesse-Darmstadt
Fallecidos por tuberculosis
Nacidos en Darmstadt
Nobles alemanas del siglo XVIII